Дуброво (до 2013 года — Дуброва) — деревня в Шекснинском районе Вологодской области России. Входит в состав сельского поселения Чуровского, с точки зрения административно-территориального деления — в Чуровский сельсовет.

Название 
До 2013 года — Дуброва.

21 октября 2013 года переименована в Дуброво.

География 
Расстояние по автодороге до районного центра Шексны — 11 км, до центра муниципального образования Чуровского — 4 км. Ближайшие населённые пункты — Игумново, Разбуй, Кусты.

Население 
По переписи 2002 года население — 2 человека.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Шекснинского района